Tropical puede referirse a:

 Los trópicos, los dos paralelos de la Tierra que se encuentran a una distancia del Ecuador de 23° Norte y Sur, respectivamente; son llamados Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio.
 La zona intertropical, franja que rodea al Ecuador, entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio.
 El clima tropical, tipo de clima habitual en la zona intertropical.
 El bosque tropical, bosque situado en la zona intertropical, que consecuentemente presenta clima tropical, y cuya vegetación predominante es de hojas anchas.

Además, puede hacer referencia a:

 Cerveza Tropical, una cerveza hecha en Gran Canaria.
 Música tropical, conjunto de diversos géneros musicales creados desde el  en la región caribeña.
 Tropical Bend, una pequeña localidad ubicada en el delta del río Misisipi, en el estado de Luisiana (Estados Unidos).
 Tropical Malady, película tailandesa de 2004.
 Tropical Tribute to the Beatles, álbum tributo a la banda de rock inglesa The Beatles.
 Tropicale Amissa Bongo, competición de ciclismo profesional que se disputa en Gabón, África.